МОУ — сокращение, имеющее несколько значений:

 МОУ — муниципальное образовательное учреждение.
 МОУ — Министерство обороны Украины. 
МОУ — кафедра математических основ управления МФТИ.